Olaszország
Bagnoli Irpino, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
Bagnoli di Sopra, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Bagnoli del Trigno, község Olaszországban, Molise régióban, Isernia megyében